Шахта Штеркраде () — недействующая каменноугольная шахта в одноименном районе города Оберхаузен (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия).

История 

История шахты Штеркраде начинается в 1897 году, когда в Штеркраде в районе улицы Von-Trotha-Straße был пройден первый вентиляционный шурф для шахты Остерфельд. Вплоть до 1902 года горные выработки в Штеркраде использовались только как дополнительные вентиляционные шурфы для шахты Остерфельд и шахты Хуго Ганиля. Однако богатые месторождения, обнаруженные в ходе прохождения этих выработок, предопределили экономическую целесообразность выделения шахтного поля в Штеркраде в отдельное предприятие.
В 1902 году была запущена в эксплуатацию шахта «Constanzia», которая через год была переименована в шахту Штеркраде № 1. В 1906 году была запущен шахта № 2. В 1907 году при шахте Штеркраде был открыт небольшой коксовый завод. К началу первой мировой войны годовая добыча угля на шахте Штеркраде составляла 550 000 т.
Во время Великой депрессии в 1933 году шахта Штеркраде, шахта Остерфельд и шахта Хуго Ганиля были объединены в единое горнодобывающее предприятие. В 1971 году шахта № 1 была переименована в шахту Остерфельд № 5, а шахта № 2 — в шахту Остерфельд № 6.
 Начиная со 2-й половины 80-х годов начинается процесс сворачивания добычи угля в Рурском регионе. В 1996 году шахта Штеркраде закрывается. Демонтируются все сооружения шахты и коксового завода, кроме клетьевого подъёмника шахты № 1, который сегодня находится под охраной Общества по охране памятников индустриальной культуры.

Литература 

Wilhelm Hermann, Gertrude Hermann: Die alten Zechen an der Ruhr. 6. erweiterte und aktualisierte Auflage, Verlag Karl Robert Langewiesche, Nachfolger Hans Köster KG, Königstein i. Taunus, 2006, ISBN 3784569943

См. также 

 Террикон Ганиль
 Шахта Нордштерн
 Шахта Цольферайн

Ссылки 
  Страница шахты Штеркраде на сайте регионального проекта «Путь индустриальной культуры» Рурского региона
 Страница шахты Штеркраде на сайте Föerdergerüeste

Шахты Северного Рейна-Вестфалии
Здания и сооружения Оберхаузена
Путь индустриальной культуры